Клю́чников () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Ключников Ігор Євгенович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Ключников Олександр Олександрович (1946) — український науковець, Заслужений діяч науки і техніки України, Герой України (2011).
 Ключников Юрій Вікторович (1983) — російський хокеїст.

Російські прізвища